De Gazet van Antwerpen Trofee 1993-1994 begon op 23 oktober in Hoogstraten en eindigde met de Krawatencross in Lille op 5 februari. De Trofee telde dit jaar 7 crossen. De eindwinst was voor de Belg Paul Herygers.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

Bpost bank trofee
Veldrijden in 1993
Veldrijden in 1994